Gravely ist der Familienname folgender Personen:

 Frederic Henry Gravely (1885–1965), englischer Entomologe
 Joseph J. Gravely (1828–1872), US-amerikanischer Politiker
 Samuel L. Gravely (1922–2004), US-amerikanischer Marineoffizier
 Tracy Gravely (* 1968), kanadischer Footballspieler

Gravely bezeichnet außerdem:

 USS Gravely (DDG-107), Zerstörer der United States Navy